Вели́кий словни́к істо́рії Япо́нії (, ) — японський словник, присвячений питанням історії Японії. Виданий видавництвом Йосікава Кобункан у 1979 — 1997 роках в Токіо під керівництвом Сакамото Таро. 

Складається з 15 томів і 17 книг. Містить 54 тисяч статей, написаних 3000 науковцями. Кожен том має в середньому 1000 сторінок. Нагороджений 45-ю премією Кікуті Кана. Найбільший довідник з історії Японії. 

З 2010 року зміст словника викладено в інтернет. Станом на 2010 рік місячна абонентська плата становила 300 доларів США, річна — 2500 доларів США.

Томи

Джерела та література 
 國史大辭典 / 国史大辞典編集委員会編. — 東京: 吉川弘文館, 1979.3-1997.4.

Посилання 
 Великий словник історії Японії // Офіційна сторінка видавництва Йосікава Кобункан  
 Великий словник історії Японії онлайн

Джерела з історії Японії
Словники Японії
Видання історичних джерел